Липницький, жіноча форма Липницька — прізвище. Відомі носії:
 Борис Липницький — французький фотограф
 Липницький Ісаак Оскарович — український радянський шахіст
 Липницький Олександр Давидович — російський культуролог, журналіст і режисер
 Липницький Юліан Денисович — полковник армії УНР

 Липницька Галина Петрівна — українська біологиня
 Липницька Юлія В'ячеславівна — російська фігуристка

Українські прізвища
Російські прізвища